

Geografia

Austria 
 Michelbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Francja 
 Michelbach – gmina
 Michelbach-le-Bas – gmina
 Michelbach-le-Haut – gmina

Niemcy 
 Michelbach – dzielnica gminy Wald-Michelbach, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Michelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Michelbach an der Bilz – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Michelbach (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby 
 Hans Michelbach – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Michelsbach
 Wald-Michelbach